

Cinema
 Red River Valley – film del 1936 diretto da B. Reeves Eason
 Red River Valley – film del 1941 diretto da Joseph Kane

Geografia
 Red River Valley – regione del Nordamerica centrale

Musica
 Red River Valley – album di Slim Whitman
 Red River Valley – popolare canzone folk statunitense

Pagine correlate
 Red River